Tenshi (jap. ) ist:
 das japanische Wort für Engel, siehe auch Tennin
 ein japanischer Film mit Kyoko Fukada aus dem Jahr 2005, siehe Tenshi (2005)